Svjetska prvenstva u plivanju sastavni su dio Svjetskih prvenstava u vodenim športovima koja se organiziraju od 1973. godine pod pokroviteljstvom Međunarodne plivačke federacije (FINA).

Kronologija SP u plivanju

Vanjske poveznice 
 Rezultati

ca:Campionat Mundial de Natació
id:Kejuaraan Dunia Renang FINA
nl:Wereldkampioenschappen zwemmen
sv:VM i simning (långbana)